Вулиця Робоча — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Робоча — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Робоча — вулиця у Донецьку.
 Вулиця Робоча — вулиця у Євпаторії.
 Вулиця Робоча — вулиця у Запоріжжі.
 Вулиця Робоча — вулиця у Лисичанську.
 Вулиця Робоча — вулиця у Миколаєві.
 Вулиця Робоча — вулиця у Сумах.
 Вулиця Робоча — вулиця у Херсоні.
 Вулиця Робоча — вулиця у Ужгороді.

Вулиця Робоча — вулиця у Великому Новгороді.
 Вулиця Робоча — вулиця у Липецьку.
 Вулиця Робоча — вулиця у Митищах.
 Вулиця Робоча — вулиця у Москві.
 Вулиця Робоча — вулиця у Новоросійську.
 Новосибірськ:
 Вулиця 1-а Робоча — вулиця у Новосибірську.
 Вулиця 4-а Робоча — вулиця у Новосибірську.
 Вулиця 5-а Робоча — вулиця у Новосибірську.
 Вулиця Робоча — вулиця у Оренбурзі.
 Вулиця Робоча — вулиця у Петрозаводську.
 Санкт-Петербург:
 Вулиця Робоча — вулиця у історичному районі Володарський Санкт-Петербурга.
 Вулиця Робоча — вулиця у історичному районі Старо-Паново Санкт-Петербурга.
 Вулиця Робоча — вулиця у Саратові.
 Вулиця Робоча — вулиця у Серпухові.
 Вулиця Робоча — вулиця у Томську.
 Уфа:
 Вулиця Робоча — вулиця в Уфі.
 Вулиця 2-а Робоча — вулиця в Уфі.
 Вулиця Мала Робоча — вулиця в Уфі.
 Ярославль:
 Вулиця 1-а Робоча — вулиця у Ярославлі.
 Вулиця 2-а Робоча — вулиця у Ярославлі.
 Вулиця 3-я Робоча — вулиця у Ярославлі.

Див. також 
 Провулок Робочий

Вулиці